Кызылкуль — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылкуль — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кызылкуль — деревня в Караидельском районе Башкортостана.